Гузєв () — російське прізвище.

Відомі носії 
 Гузєв Віктор Степанович ( 3 січня 1932 —  11 травня 1999) — український радянський діяч, новатор виробництва, сталевар Запорізького електрометалургійного заводу «Дніпроспецсталь» імені Кузьміна Запорізької області. Герой Соціалістичної Праці (30.03.1971). Депутат Верховної Ради УРСР 6—8-го скликань.
 Гузєв Ігор Вікторович ( 11 січня 1963 —  7 червня 2014) — український науковець-селекціонер, зооінженер, доктор сільськогосподарських наук, директор Інституту розведення і генетики тварин НААН України (2009-2011)
 Гузев Олександр Васильович (більш відомий як: Олександр Панкратов-Чорний;  28 червня 1949) — російський актор, кінорежисер. Заслужений артист Росії (1998).

Див. також 
 Гузєєва
Російські прізвища